Lords of Chaos steht für: 

 Lords of Chaos (Film), ein Spielfilm des schwedischen Regisseurs Jonas Åkerlund aus dem Jahr 2018
 Lords of Chaos (Buch), ein erstmals 1998 in englischer Sprache erschienenes Buch, das die Geschichte der okkulten Rockmusik erzählt, wobei der Schwerpunkt auf Black Metal liegt
 Lords of Chaos (Computerspiel), ein Videospiel von Blade Software aus dem Jahr 1990
 Lords of Chaos, ein Song von Job for a Cowboy aus dem im Jahr 2009 erschienenen Album Ruination
 Lords of Chaos, ein Song von Magnum aus dem im Jahr 1978 erschienenen Album Kingdom of Madness